Le raisin, le demi-raisin, le quart-raisin et le double raisin sont des formats français de papier définis par l’AFNOR. Son nom lui vient du filigrane que portent les pages à ces formats.

Les dimensions sont les suivantes :
 50 ×  pour le raisin ;
 50 ×  pour le demi ;
 25 ×  pour le quart (ce format a été longtemps celui des « pochettes Canson », un papier à dessin de base en usage scolaire).
 100 ×  pour le double ;
400 × 260 cm pour la grappe de raisin (8 raisins).

Raisin